Adventureland (читается Эдвэ́нчалэнд) — парк развлечений в Алтуне (к северо-востоку от Де-Мойна), штат Айова, США, которым владеет семья. На его территории находится более 100 аттракционов, площадок для шоу и т. д.

История 
Парк аттракционов Adventureland открылся в конце 1974 года несмотря на обилие торнадо в этом районе.

Основатель парка Джэк Кранц () умер в январе 2006 года.

Галерея

См. также 
 Adventureland (Нью-Йорк)

Ссылки 
 Официальный сайт

Парки развлечений в Айове